

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Rozdziele – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Żegocina 
 Rozdziele – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Lipinki
 Rozdziele – część wsi Białawoda w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna)
 Rozdziele – część wsi Zawadka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna

Inne 
 Rozdziele – polana w Gorcach
 Rozdziele – przełęcz w Beskidzie Wyspowym
 Rozdziele – przełęcz w Tatrach
 Rozdziele – szczyt w Gorcach
 Rozdziele – szczyt w Beskidzie Niskim